Elżbieta Franciszka Maria Karolina Ignacja Habsburg-Lotaryńska (ur. 27 stycznia 1892 w Wiedniu; zm. 29 stycznia 1930 w Wallsee), arcyksiężniczka Austrii i Toskanii.

Życie 
Elżbieta Franciszka, nazywana Ellą, była pierwszą córką arcyksiężniczki Marii Walerii Habsburg i arcyksięcia Franciszka Salwatora Toskańskiego. Jej dziadkami ze strony matki byli: cesarz Franciszek Józef I i cesarzowa Elżbieta Bawarska.

Jej dziadek Franciszek Józef próbował skojarzyć małżeństwo Elżbiety Franciszki z arcyksięciem Karolem Habsburgiem, pragnąc w ten "okrężny" sposób wprowadzić swojego prawnuka na tron. Z planów tych nic nie wyszło, gdyż Karol oświadczył się księżniczce Zycie Parmeńskiej. 19 września 1912 roku w Niederwallsee odbył się jej ślub z Jerzym, hrabią Waldburg zu Zeil und Trauchburg. 

Elżbieta Franciszka umarła 29 stycznia 1930 roku w wieku 38 lat. 29 grudnia 1931 wdowiec po Elli, Jerzy, ożenił się z jej młodszą siotrą Gertrudą.

Dzieci 
 Maria Waleria (1913-2011) 
 Klementyna Maria Jadwiga (1914-1941) 
 Elżbieta Jadwiga Maria (1917-1979) 
 Franciszek Józef Witus (1927)

Przodkowie 

Habsburgowie Lotaryńscy
Ludzie urodzeni w Wiedniu 
Urodzeni w 1892
Zmarli w 1930